Чемпионат Португалии по футболу 1954—1955 является 21-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 8-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 640 голов (в среднем 3,52 гола за матч).

По итогам европейского сезона 1954/55 были оглашены участники первого Кубка европейских чемпионов. В турнире согласился участвовать «Спортинг», занявший по итогам сезона 3-е место.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1954/1955
Португалия
Португалия
1954 год в Португалии
1955 год в Португалии